Bosio kan syfta på:

 Bosio – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Italien 

 Bosio, Piemonte, kommun, Piemonte, Provincia di Alessandria, 

Robotskapade Italienförgreningar